Ludion – francuski samolot pionowego startu
 „Ludion” – francuski okręt podwodny z początku XX wieku